Паленка — название населённых пунктов в России:
 Паленка — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Паленка — деревня в Казанском районе Тюменской области.